Мария Александровна Степанова (род. 23 февраля 1979 года, Шпаковское, Ставропольский край) — российская профессиональная баскетболистка, центровая. Неоднократный чемпион и призёр многих международных соревнований в составе национальной сборной России. Заслуженный мастер спорта России. Одна из немногих баскетболисток, которые выполняют слэм-данки.

Биография 
Мария Александровна Степанова родилась 23 февраля 1979 года в селе Шпаковское Ставропольского края РСФСР. Баскетболом она начала заниматься в Ленинграде. Вмете с ней под руководством известного тренера Тржескал Киры Александровны учились баскетболу Светлана Абросимова, Илона Корстин и другие известные российские баскетболистки.

Первым профессиональным клубом Марии Степановой стала Волна Санкт-Петербург в 1994 году. Затем она стала выступать за Форс-Мажор Санкт-Петербург. В 1996 году Мария Степанова дебютировала на Олимпийских играх 1996 года в Атланте, по окончании которых перешла в ЦСКА Москва.

1998 году она выставила себя на драфт WNBA, где её в первом раунде под номером восемь выбрала команда «Финикс Меркури». С 1999 по 2002 году Мария Степанова играла за европейские женские баскетбольные команды.

После рождения сына Мария Степанова стала выступать за ВБМ-СГАУ Самара, который сменил наименование в 2006 году на ЦСКА Москва.
Илона Корстин и Мария Степанова участвовали 4 апреля 2008 года в благотворительной помощи Детской больнице № 13 имени Н. Ф. Филатова города Москвы. В августе 2008 года составе сборной России принимала участие на Олимпиаде в Пекине, где по мнению Марии Степановой бронзовая медаль — достойное выступление.

После Пекинской олимпиады Мария Степанова продолжила выступать за ЦСКА Москва. 3 ноября 2008 года перешла в УГМК Екатеринбург. С сезона 2009—2010 выполняет роль капитана команды.

Из-за травмы, полученной во время матча Финал восьми Евролиги 2012 против Спарта энд К, Мария Степанова не участвовала в Олимпийских играх 2012.

1 мая 2015 года директор УГМК объявил, что Мария завершила игровую карьеру.

Личное 
Мария Степанова окончила Санкт-Петербургскую Академию физической культуры имени Лесгафта. Живёт в г. Тосно Ленинградской области. Рост Степановой — 202 см, вес — 85 кг.

Награды 
 Бронзовый призёр Олимпийских игр : 2004, 2008
 Чемпионка Европы: 2003, 2007, 2011
 Серебряный призёр чемпионата мира: 1998 , 2006
 Серебряный призёр чемпионата Европы: 2001, 2005, 2009.
 Бронзовый призёр чемпионата Европы: 1999.
 Чемпион России: 1997, 2004, 2005, 2006, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015
 Серебряный призёр чемпионата России: 1998, 2007, 2008.
 Обладатель Кубка России: 2004, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014
 Чемпион Евролиги: 2005, 2013.
 Серебряный призёр Евролиги ФИБА: 2015
 Бронзовый призёр Евролиги ФИБА: 2009, 2010, 2011, 2012, 2014
 Победитель Мировой лиги: 2004, 2005, 2007.
 Обладатель Кубка мира : 2003.
 Чемпионка Чехии
 Обладательница «Золотой корзины» как лучший российский игрок в Российской женской Суперлиги (2005, 2006, 2007)

Звания и ордена 
  Заслуженный мастер спорта России
  Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени (2 августа 2009) — за большой вклад в развитие физической культуры и спорта, высокие спортивные достижения на Играх XXIX Олимпиады 2008 года в Пекине

Статистика выступлений за сборную России 

Источник: Архив сайта ФИБА

Примечания

Ссылки 
 Профайл Степановой на сайте УГМК
 Досье Степановой на сайте www.sports.ru
 «Лесбиянки ко мне не пристают»
 Степанова: пришло время рожать второго ребёнка
 Центровая УГМК и сборной России Мария Степанова: Первую тысячу баксов «попилили» подруги
 Степанова: вряд ли буду играть до 40 
 Мария Степанова: «Впервые забила сверху в 15 лет»

Баскетболисты России
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2004 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2008 года
Баскетболисты на летних Олимпийских играх 1996 года
Баскетболисты на летних Олимпийских играх 2000 года
Баскетболисты на летних Олимпийских играх 2004 года
Баскетболисты на летних Олимпийских играх 2008 года
Чемпионы Европы по баскетболу
Игроки сборной России по баскетболу
Игроки ЖБК ЦСКА Москва
Игроки «Финикс Меркури»
Игроки ЖБК «Брно»
Игроки ЖБК «Печ»
Игроки БК УГМК